Pulau Bungin steht für:

* Bungin (Balisee), eine indonesische Insel in der Balisee bei Sumbawa
 Bungin (Tambelaninseln), eine der indonesischen Tambelaninseln im Südchinesischen Meer
 Bungin (Togianinseln), eine der indonesischen Togianinseln im Golf von Tomini bei Sulawesi